Karpiłówka (ukr. Карпилівка) – wieś na Ukrainie w rejonie kiwereckim obwodu wołyńskiego.

Historia 
Pod koniec XIX w. wieś w gminie Silno, w powiecie łuckim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
 Карпилівка (Karpiłówka) na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon kiwercowski